Chemises rouges, ou redshirt ou red shirt en anglais, peut désigner :
 le procès et exécution des chemises rouges : exécution de 54 personnes jugées comme conspirateurs  durant la Révolution française (le ) ;
 Chemises rouges, des troupes de volontaires engagés garibaldiens lors de l'unification de l'Italie moderne, au  ;
 Chemises rouges, partisans du Front national uni pour la démocratie et contre la dictature en Thaïlande ;
 Redshirt, le statut d'un joueur universitaire aux États-Unis, qui ne dispute pas de match officiel pendant une saison entière ;
 Redshirt, un personnage de fiction dont le rôle est de mourir pour souligner le danger d'une scène.

 Rouges